Колоколо может означать:
 Колоколо (вождь) (1490—1555) — предводитель индейцев мапуче.
 Пампасская кошка (Leopardus colocolo) — хищное млекопитающее семейства кошачьих.
 Соневидный опоссум (Dromiciops gliroides) — сумчатое млекопитающее.
 Птичка Колоколо — персонаж сказки Редьярда Киплинга «Слонёнок» (How the Elephant Got Its Trunk)

См. также 
 «Коло-Коло» — футбольный клуб из Чили.
 Коло